Stimmel ist der Familienname folgender Personen:

 Eberhard Stimmel (1938–2012), deutscher  Bibliothekar
 Ernst Stimmel (1891–1978), deutscher Schauspieler und Autor
 Herbert Stimmel (1886–1946), deutscher Generalleutnant